

Топонім 

  — село в окрузі Кгалагаді в Ботсвані.
 Кіса (, Kisa-chō) — колишнє місто в Японії, в префектурі Хіросіма, з 2004 р. у межі міста Мійосі.

Прізвище 
  ( 1992) — кенійська жінка-бігун на довгі й середні дистанції.
 Соня Елен Кіса — канадський мовознавець, винахідниця мови токі пона.

Див. також 
 Чіса () — містечко в Швеції.
 КиСА («Кибернетика и системный анализ») — український російськомовний науковий журнал.
 Киса
 Кіска